Begliano ima više značenja:
 Begliano, Arezzo
 Begliano, Gorizia